Val 1944 kan syfta på:

Andrakammarvalet i Sverige 1944.
Presidentvalet i USA 1944.